Giovanni Gasperini - funzionario italiano

 Giovanni Gasperini - ginnasta italiano